De Coupe de la Ligue 1999/00 was de zesde editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 16 november 1999 en eindigde op 22 april 2000 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. FC Gueugnon versloeg Paris Saint-Germain met 2-0 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 2000/01. FC Gueugnon won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Frans voetbalkampioenschap 1999/00
Coupe de France 1999/00

2000
Bekervoetbal 1999/00